Дворе́ц спо́рта «Оли́мп»:

* Дворец спорта «Олимп» в Краснодаре.
 Дворец спорта «Олимп» в Невинномысске.
 Дворец спорта «Олимп» в Обнинске.